Арслан хан (Араслан Алеевич, ) (ум. 24 апреля 1626, Касимов) — касимовский правитель, хан (август 1614 — апрель 1626). Был сыном сибирского хана Али и внуком хана Кучума. До воцарения именовался сибирским царевичем.

Биография 
В 1598 г. сибирский хан Кучум был разбит тарским воеводой Андреем Воейковым. Его многочисленных жен, детей и внуков пленили. Среди пленников оказалась и жена старшего сына Кучума Али, Ханзада, с сыном Хансюерем, дочерью и пасынком Арсланом. Через некоторое время пленников отпустили в Касимов к Ураз-Мухаммед хану и в Бежецкий Верх к сибирскому царевичу Мухаммеду-Кули. Скорее всего, Арслан осел в Касимове.

В 1603/04 г. Арслан был на приеме у Бориса Годунова.

В 1610/11 г. многие татары убитого касимовского хана Ураз-Мухаммеда били челом в службу Арслану.

В мае 1612 г. выступил на стороне Минина и князя Пожарского.

 г. Арслан получил из приказа Казанского дворца жалованную грамоту и стал касимовским царем. Однако официально царем он был объявлен только . Женился в том же году на Наг-салтан, сестре Исинея Карамышева сына Мусатова (после опалы Исинея в 1620 г. выслал жену в Ярославль к родственникам).

Среди служилых людей его двора 25 человек были касимовцами, 11 — сибирскими татарами, 7 — ногайцами, 5 — русскими, 6 — прочими.

В 1616, 1617 и 1623 гг. приезжал в Москву на прием к царю Михаилу Фёдоровичу.

По указу от  г. власть хана была значительно стеснена, право судить служилых татар — князей, мурз и простых казаков, а также взимать судебные пошлины, прежде принадлежавшее ему, а до него Ураз-Мухаммед хану, перешло к касимовскому воеводе. В его ведении остались лишь его дворовые и посадские люди.

Препятствовал распространению православия среди подвластных ему людей. В Москву неоднократно поступали жалобы, а также грамоты воевод о том, что царь Араслан Алеевич «бусурманит» новокрещенных татар и русских людей.

Жены и дети 
 Салтан-бике;
 Фатима-Султан, дочь Ак-Мухаммед сеида Шакулова (ок. 1605),
 дочь Алма-бике, выдана замуж за царевича Мухаммеда-Кули,
 сын Сеид-Бурхан;
 Наг-Салтан, сестра сибирского мурзы Исинея Карамышева, (1613/14—1619/20);
 Карачай, дочь Ибердея абыза, вдова Азима Кучумова (ок. 1615),
 дочь Салтыкай 1616 г.р.

Касимовские воеводы во время правления Арслана Алеевича 
 Иван Степанович Большой Колтовский (1613—1614);
 князь Семён Григорьевич Звенигородский (1614—1616);
 Семён Афанасьевич Бартенев (1616);
 Григорий Иванович Феофилатьев (1616/17—1617/18);
 Иван Гаврилович Бобрищев-Пушкин (1618/19—1619/20);
 Никита Григорьевич Полтев и Григорий Григорьевич Калединский (1620 — 8 июня 1621);
 Абросим Иванович Лодыженский и Иван Вышеславцев (8 июня 1621 — февраль 1623);
 Андрей Фёдорович Наумов и Иван Фёдорович Кикин (25 июня — 11 июля 1623);
 Иван Константинович Шетнёв (25 мая 1623 — январь 1625);
 Алексей Терентьевич Чубаров (январь 1625 — ноябрь 1626).

Источники и литература 
 Беляков А. В. Араслан Алеевич — последний царь касимовский // Рязанская старина. 2004—2005. Вып. 2—3. — Рязань: Край, 2006. — С. 8—30;
 Вельяминов-Зернов В. В. Исследование о касимовских царях и царевичах. Ч. 3. — СПб., 1866.

Примечания

Ссылки 
 
 

Касимовские правители
Кучумовичи